Powieści:
 Boża podszewka – powieść Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz z 1993 roku
 Boża podszewka cz. 2 – powieść Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz z 1998 roku

Seriale telewizyjne:
 Boża podszewka – polski serial telewizyjny (1997-1998)
 Boża podszewka II – polski serial telewizyjny (2005-2006)